Lars Pedersen – duński lekkoatleta
 Lars Pedersen – norweski muzyk